Midsummer (Picture Palace Music) - album van Picture Palace Music
 Rosa 'Midsummer'  - roos-cultivar
 Midsummer (schilderij) - schilderij van Olive Nicolson Pemberton